Буратіно 
 Буратіно (балет)
 Буратіно (зброя)